Бердиш, Берди́ш () — сокира з довгим держаком, що також називається древком або ратовищем, і лезом у вигляді півмісяця. 
 Бердиш-рушниця  — це старовинна вогнепальна і рубаюча зброя створена на початку XVI століття.

Див. також
 Бердиші